Брейнерд () — город в округе Кроу-Уинг, штат Миннесота, США. 

На площади 21,9 км² (20,6 км² — суша, 1,2 км² — вода), согласно переписи 2000 года, проживают  Плотность населения составляет 

 Телефонный код города — 218
 Почтовый индекс — 56401
 FIPS-код города — 27-07300
 GNIS-идентификатор — 0640426

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Кроу-Уинг
Окружные центры Миннесоты